Songjiang bezeichnet:

 Songjiang (松江区), Stadtbezirk von Shanghai, Volksrepublik China
 Songjiang (Provinz) (松江省), ehemalige Provinz von China
 Songjiang (Antu) (松江镇), Großgemeinde im Kreis Antu in der chinesischen Provinz Jilin
 Songjiang (Dongpo) (松江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dongpo von Meishan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Songjiang (Hengnan) (松江镇), Großgemeinde im Kreis Hengnan in der chinesischen Provinz Hunan
 Songjiang (Jiaohe) (松江镇), Großgemeinde der Stadt Jiaohe in der chinesischen Provinz Jilin
 Songjiang (Dongfeng) (松江乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dongfeng von Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang